Спаситель:

 Спаситель — религиозный эпитет, связанный с идеей избавления человечества от страданий. В разных религиозных учениях спасителями именуются:
 в иудаизме — Машиах (мессия), «последний избавитель»;
 в христианстве Спаситель — это Иисус Христос, спасший людей от греха и его последствий — вечной смерти и ада;
 в буддизме — будущий будда Майтрея;
 в исламе существует идея махди, а в шиитском исламе идея скрытого имама;
 в зороастрийской эсхатологии описываются три Спасителя-Саошьянта;
 в бахаизме — последний мессия Баха-Улла, предыдущими считаются Авраам, Моисей, Будда, Заратустра, Иисус Христос, Мухаммед, Кришна, Баб;
 в растафарианстве — Хайле Селассие I;
 в древнегреческой религии Спаситель — титул Посейдона и Зевса, Сабазия, а также титул некоторых царей (, «Сотер»). В частности, прозвище «Спаситель» носил Антиох I.

 «Спаситель» (Heliand) — древнесаксонская эпическая поэма IX века.
 «Спаситель» (США, 1998) — фильм об американском наёмнике, действующем на сербской стороне, во время войны в Боснии.

См. также 
 
 Французская фамилия Совёр (спаситель)
 
 Спаситель мира